Veľký Žiar může být:

 Veľký Žiar (Horehronské podolí) (575 m) – slovenský vrch v Horehronském podolí
 Veľký Žiar (Slanské vrchy) (708 m) – slovenský vrch v Slanských vrších
 Veľký Žiar (Štiavnické vrchy) (856 m) – slovenský vrch v Štiavnických vrších